Leandro Rubén Caruso (14 de julho de 1981) é um futebolista argentino que joga como atacante. Atualmente joga no Godoy Cruz.

Referências 

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Arsenal Fútbol Club
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Club Atlético Vélez Sarsfield
Futebolistas do Club Atlético River Plate